

Patronyme

 Edward Barsky, dit Eddie (1895-1975), chirurgien et militant politique américain
 Georges Barsky, directeur de la photographie français
 Vladimir Barsky, (1866-1936), réalisateur, scénariste et acteur russe et soviétique

Pseudonyme

 Eddy Barsky, pseudonyme de l'écrivain et journaliste belge Eddy Przybylski
 Jack Barsky, né Albrecht Dittrich (1949-), auteur germano-américain, informaticien et ancien agent dormant du KGB

Voir aussi